Huejotitlán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Huejotitlán, Teocaltiche, ort, Jalisco, 
 Huejotitlán, Zapotlanejo, ort, Jalisco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar